

Зелена Поляна — село, Гомельська область, Чечерський район

Зелена Поляна — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Зелена Поляна — селище, Алейський район, Алтайський край
 Зелена Поляна — село, Ключівський район, Алтайський край
 Зелена Поляна — село, Троїцький район, Алтайський край

Зелена Поляна — село, Житомирська область, Житомирський район
 Зелена Поляна — село, Київська область, Поліський район
 Зелена Поляна — село, Миколаївська область, Арбузинський район
 Зелена Поляна — село,Чернігівська область, Коропський район

 Зелена Поляна — колишня назва села Підлісне Пулинського району Житомирської області